Morze Bałtyckie
 Euroregion Bałtyk
 jednostki pływające:
 ORP „Bałtyk” – polskie okręty:
 ORP „Bałtyk” (w służbie 1927-1939) – hulk szkolny, eks. francuski krążownik pancernopokładowy „D’Entrecasteaux”
 ORP „Bałtyk” (w służbie 1954-1982) – okręt hydrograficzny projektu B-63, następnie przemianowany na okręt rozpoznawczy
 ORP „Bałtyk” (w służbie od 1991) – zbiornikowiec paliwowy projektu ZP-1200.
 Bałtyk – statek, pasażerski parowiec pływający po Wiśle, miejsce akcji filmu Rejs Marka Piwowskiego
 kluby sportowe:
 Bałtyk Gdynia – klub piłkarski (wcześniej wielosekcyjny)
 Bałtyk Koszalin – klub wielosekcyjny
 Morze Bałtyk Szczecin
 inne:
 Bałtyk – polski autobus produkowany w latach 60. przez Zachodnio-Pomorską Spółdzielnię Pracy Mechaników Samochodowych w Koszalinie.
 Nasz Bałtyk – program telewizyjny
 Kino Bałtyk w Łodzi – kino
 Kino Bałtyk w Poznaniu – kino
 Kino Bałtyk w Szczecinie – kino
 Wieżowiec Bałtyk – wieżowiec w Poznaniu
 Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Bałtyk” – spółka z sektora spożywczego